La saison 2013-2014 de la JSM Béjaia, club de football algérien, voit l'équipe évoluer en Ligue 1 pour la  fois et aussi en coupe d'Algérie. Le club est relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison.

Matchs de championnat

Classement

Matchs de coupe

Effectif professionnel

Notes et références 

2013-2014
Béjaia